Група Ц на Свјетском првенству 2018 одржана је од 16 до 26 јуна 2018. У групи су играле Француска, Аустралија, Перу и Данска. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје се укрштају са групом Д.

Прво мјесто освојила је Француска са 7 бодова, друга је завршила Данска са 5, Перу је освојио 3 бода, побједом над Аустралијом у последњем колу; Аустралија је освојила само бод, против Данске. У последњем колу, у утакмици између Француске и Данске, објема екипама је одговарао неријешен резулат да би прошли групну фазу; меч је завршен 0:0, што је једини меч групне фазе који је завршен без постигнутог гола. Након утакмице појавиле су се бројне сумње да је утакмица намјештена, док су навијачи неколико пута у току утакмице звиждали играчима.

Побједник групе Ц игра у осмини финала са другопласираним из групе Д, док другопласирани из групе Ц игра против првопласираног из групе Д. У четвртфиналу укрштају се са групама А и Б, те ће тако побједник групе Ц у евентуалном четвртфиналу играти са бољим из дуела побједника групе А и другопласираног из групе Б; док ће другопласирани из групе Ц играти против бољег из дуела побједника групе Б и другопласираног из групе А.

Тимови

Занимљивости 

 Перу је последња репрезентација која се квалификовала за Свјетско првенство 2018. То је прво учешће Перуа након 1982.

 Тим Кахил је са 37 година постигао 11 голова за Аустралију у квалификацијама.

 Француска и Перу су се једини пут у историји састали 1982, на Парку принчева, у оквиру припрема за Свјетско првенство 1982, када је Перу славио 1:0.

 Данска је освојила Европско првенство 1992, док јој је најбољи резултат на Свјетском првенству четвртфинале 1998, када су поражени од Бразила.

 У полуфиналу Олимпијских игара 1908, Данска је побиједила Француску 17:1, Софус Нилсен постигао је 10 голова. То је утакмица са највише постигнутих голова на Играма икада. Данска је претходно побиједила Б тим Француске 9:0, док је у финалу поражена од Уједињеног Краљевства 2:0.

Међусобни дуели

Данска — Француска 

Данска и Француска су се први пут састали на Олимпијским играма 1908, када је Данска славила 17:1. Последњи пут састали су се у марту 2015, Француска је славила 2:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Данска — Перу 

Данска и Перу састајали су се само једном, у пријатељској утакмици 1997. Славила је Данска 2:1. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Француска — Аустралија 

Француска и Аустралија први пут састали су се 1994 у оквиру Кирин купа у Јапану, када је Француска побиједила 1:0. Последњи меч одиграли су у октобру 2013, у Паризу, Француска је славила 6:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Перу — Француска 

Перу и Француска једини пут састали су се 1982, у Паризу, када је Перу славио 1:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Аустралија — Перу 

Аустралија и Перу нису се састајали прије Свјетског првенства 2018.

Аустралија — Данска 

Аустралија и Данска први пут састали су се у пријатељској утакмици 2007, када је Данска славила 3:1. Последњи пут играли су у јуну 2012, у Копенхагену, Данска је побиједила 2:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Резултати 

Сва наведена времена су по Средњоевропском времену, Које се користи у Србији, Црној Гори и региону.

1 коло

Француска — Аустралија

Перу — Данска

2 коло

Данска — Аустралија

Француска — Перу

3 коло

Данска — Француска

Аустралија — Перу

Табела и статистика

Листа стријелаца 

Аутоголови

  Азиз Бехич (против Француске)

Фер плеј 

Фер плеј поени коришћени су за одлучивање позиција на табели у случају истог броја бодова и исте гол разлике, тим са најмањим бројем негативних поена заузима бољу позицију. Рачунати су на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе посебно, по следећем принципу:
 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна је примјењивана за истог играча на једној утакмици.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Група Ц на сајту ФИФА 
 Група Ц на сајту worldfootball.net

Светско првенство у фудбалу 2018.